Solsikke  eller solsikker kan henvise til flere artikler:

 Almindelig solsikke – blomsterart i kurvblomstfamilien
 Solsikke-slægten – en planteslægt der indeholder almindelig solsikke

 Solsikker (van Gogh-serier) – to serier af malerier med solsikke-motiver af Vincet van Gogh

Se også 
 Lille Hiawatha – Walt Disney-tegneserie om indianerdrengen Hiawatha og hans lillesøster Solsikke
 Solsikkesnoren - et hjælpemiddel til personer med skjulte handicaps